A 2012. évi nyári olimpiai játékokon a tenisz férfi páros versenyszámát július 28. és augusztus 4. között rendezték meg. A címvédő a svájci Roger Federer–Stanislas Wawrinka-páros volt, amely ezúttal a második körben vereséget szenvedett, és kiesett. A versenyszámot az amerikai Bryan ikrek, Bob és Mike nyerték.

Kiemeltek

Tábla 
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ITF = ITF-hely

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Végeredmény

Jegyzetek

Források 

F2